Ahelfingen steht für:

 Ahelfingen (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Ulrich von Ahelfingen (1278–1339), Adliger